Agostino di Gesù (1535-1609) – agostiniano e arcivescovo di Braga
 Agostino di Gesù (ca. 1600-1661) – scultore brasiliano
 Agostino di Gesù e Souza – vescovo di Porto